Ruschmeyer steht für:
 Ruschmeyer (Flugzeug), ein Flugzeugbauer
 Ruschmeyer R90, ein Flugzeugtyp

Ruschmeyer ist der Familienname folgender Personen:
 Heike Ruschmeyer (* 1956), deutsche Künstlerin

Siehe auch:
 Ruschmeier